Андре́й Серге́евич Зейц (род.  в Павлодаре, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2008 года за команду мирового тура «».

Травма 
В результате падения на 4-м этапе «Тура Швейцарии» в июне 2019 года сломал левую ключицу. В больнице города Дорнах Андрею Зейцу была сделана успешная операция .

Достижения 

2006
Джиро делла Валле д'Аоста 
4-й этап
2007
Чемпионат мира
10-й Групповая гонка 
2008
Чемпионат Казахстана 
2-й  Индивидуальная гонка
2009
Чемпионат Казахстана 
3-й  Индивидуальная гонка
2011
2-й Тур Турции 
2012
8-й Тур Лангкави 
2013
Вуэльта Испании
1-й этап (КГ)
2014
Вуэльта Андалусии 
 Cпринтерская классификация
3-й Тур Хайнаня
2016
8-й Тур Польши
Олимпийские игры
8-й Групповая гонка
2017
Чемпионат Азии
1-й  Командная гонка
9-й Тур Турции
2018
5-й Чемпионат Казахстана в групповой гонке

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Велогонщики Казахстана
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года